Виры — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Виры — деревня в Дрогичинском районе Брестской области.

Россия 
 Виры — деревня в Опочецком районе Псковской области.

Украина 
 Виры — село в Сарненском районе Ровненской области.
 Виры — село в Белопольском районе Сумской области.